Ковачик () — словацьке прізвище. Відомі носії:

 Йозеф Ковачик (1980) — словацький хокеїст.
 Мірослав Ковачик (1978) — словацький хокеїст.

Словацькі прізвища